Unter dem Namen Burgunderkrieg werden mehrere militärische Auseinandersetzungen verstanden:

 der Burgundenkrieg, der Krieg zwischen den Franken und den Burgunden 523–524
 die Burgunderkriege, der Krieg zwischen dem Herzogtum Burgund und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1474–1477